Halley (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk
komeet Halley, een komeet
Sterrenwacht Halley, een sterrenwacht in Noord-Brabant

Personen met de achternaam Halley
Edmond Halley, een Engelse astronoom en ontdekker van de komeet Halley
Peter Halley, een Amerikaanse kunstenaar